Краснопартизанский — название населённых пунктов в России:
 Краснопартизанский — посёлок в Клетнянском районе Брянской области, упразднён в 2002 г.
 Краснопартизанский — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Краснопартизанский — посёлок в Ремонтненском районе Ростовской области.
 Краснопартизанский — посёлок в Пителинском районе Рязанской области.
 Краснопартизанский — посёлок в Урус-Мартановском района Чечни.

См. также 
 Партизанский
Краснопартизанское
Краснопартизанск